Rialto — британская брит-поп-группа, образованная в конце 90-х в Лондоне. Группа наиболее известна благодаря своему синглу «Monday Morning 5:19», занявшему 37-е место в британском хит-параде, однако наиболее выдающимся их достижением стало 20-е место в хит-парадах, занятое синглом «Untouchable».

Состав 
 Льюис Элиот — вокал, гитара, автор песен
 Джонни Балл — гитара, бэк-вокал, продюсирование
 Джулиан Тейлор — бас, бэк-вокал и труба
 Пит Катберт — ударные
 Тоби Хауншэм — клавишные (1997—2000)
 Энтони Кристмас — ударные (1997—2000)

Биография 

Группа была создана на основе команды Kinky Machine, в которой участвовали вокалист Луис Эллиот и гитарист Джонни Булл. Kinky Machine записали два альбома — дебютный одноимённый с названием группы в 1993 году (Oxygen/MCA Records) и альбом Bent в 1995 году.

В 1997 году Булл и Эллиот, совместно с Джулианом Тейлором, ударником Pete Cuthbert, и Toby Hounsham,
воссоединились и сформировали Rialto. Позже в этом же году они издали первые свои синглы — «When We’re Together» и «Untouchable».

Позже переиздаются в январе 1998 года и взрывают TOP 20 в британских чартах. Несмотря на ожидаемое издание их одноимённого дебютного альбома, East West Records саботирует выпуск. Вместо этого China Records выпускает дебютный альбом группы 13 июля 1998 года. 6-треков мини-альбом Girl on a Train последовал двумя годами позже, реализуемый NME и Q магазинами. Со временем Rialto собрались записать второй альбом, когда Hounsham и Christmas покидают состав, оставив остальных 4 участников группы. Rialto выпустила второй (и последний) альбом Night on Earth в марте 2002.

Дискография

Альбомы 
 1998 — Rialto (East West/China)
 2000 — Girl on a Train (Gimmemusic.Co.Uk)
 2001 — Night on Earth (Eagle/Koch)
 2004 — The Long Way Round — 2004 (Zino)

Синглы 
 «Monday Morning 5:19» (1997) — UK #37
 «Untouchable» (1998) — UK #20
 «Dream Another Dream» (1998) — UK #39
 «Summer’s Over» (1998) — UK #98

Ссылки 
 Inspiracy — Rialto fansite
 Biography at Allmusic.com
 Louis Eliot interview on Pop Matters, 2002

Музыкальные коллективы Англии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2002 году
Группы брит-попа
Рок-группы Великобритании